Diplura ili dvorepci može označavati:
Diplura (red entognatha), red u razredu entognatha
Diplura (Dipluridae), rod pauka u porodici dipluridae.
Diplura (Scytosiphonaceae), rod u carstvu chromista